The Wonderful Story of Henry Sugar (englisch für „Die unglaubliche Geschichte des Henry Sugar“) steht für:

 The Wonderful Story of Henry Sugar, Originaltitel von Ich sehe was, was du nicht siehst (Kurzgeschichte), Werk von Roald Dahl (1977)
 The Wonderful Story of Henry Sugar (Film), Spielfilm von Wes Anderson